Falco bezeichnet:

 Falco (1957–1998), der Künstlername des österreichischen Musikers Johann Hölzel
 Falco – Verdammt, wir leben noch!, eine deutsch-österreichische Biografie des Künstlers Falco aus dem Jahre 2008
 Falco – das Musical, am 18. Februar 2017 uraufgeführtes Musical
 Falco, der wissenschaftliche Name der Greifvogelgattung der Falken
 Falco (Fernsehserie), französischer Serientitel des Senders TF1 für die Neuverfilmung der Fernsehserie Der letzte Bulle

Falco ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Falco (1927–2012), französischer Taucher
 Edie Falco (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Ennio Falco (* 1968), italienischer Sportschütze
 Ferdinand Falco (1879–1948), deutscher Chemiker und Industrieller

 Otto Braun-Falco (1922–2018), deutscher Dermatologe
 Richard David Falco, Geburtsname von David Berkowitz (* 1953), US-amerikanischer Serienmörder
 Quintus Pompeius Falco († nach 140), römischer Politiker und Feldherr
 Quintus Pompeius Sosius Falco (2. Jahrhundert), römischer Senator
 Robert Falco (1882–1960), französischer Richter des Nürnberger Prozesses
 Tav Falco (* 1945), US-amerikanischer Musiker, Schauspieler und Dokumentarfilmer

Fiktive Charaktere: 

 Marcus Didius Falco, römischer Privatermittler

Siehe auch:

 De Falco
 Di Falco
 Falko